Pérez-Llorca es un despacho de abogados fundado en Madrid en 1983. La Firma cuenta con 57 socios y más de 360 profesionales. 

Su sede principal se encuentra en Madrid y también tiene oficinas en Barcelona, Londres y Nueva York. En 2017 fue reconocido por segunda vez como ‘Firma del año en España’ en los Chambers Europe Awards. El actual socio director de la Firma es Pedro Pérez-Llorca.

Historia 

El Despacho se funda en el año 1983 por José Pedro Pérez-Llorca, Ministro de varias carteras durante el Gobierno de Adolfo Suárez y uno de los siete ponentes de la Constitución Española. 

En 1995, la Firma inicia su expansión con la apertura de su oficina de Barcelona. 

En 2006, Pérez-Llorca fue premiado por el directorio Chambers & Partners como ‘Best Iberian Law Firm of the Year'. 

En 2013 Pérez-Llorca traslada su oficina de Madrid al Edificio Castelar situado en el Paseo de la Castellana. Un año más tarde, la oficina de Barcelona se muda al Edificio Alta Diagonal ubicado en la Avenida Diagonal. 

En 2014, el Despacho continúa su expansión y abre su primera oficina en territorio extranjero. Londres fue la plaza elegida por Pérez-Llorca, donde practica derecho español. Un año después, en 2015, Pérez-Llorca desembarca en Nueva York. Ese mismo año, el directorio Chambers & Partners lo premió con el galardón de ‘Mejor Firma en España por Servicio al Cliente’.

De nuevo, en 2017 Chambers & Partners ha premiado por segunda vez a Pérez-Llorca con el reconocimiento de “Firma del año en España”.

En octubre de 2018 la Firma abrió su segunda sede en Madrid en la conocida como Torre Foster, en el distrito financiero Cuatro Torres Business Area.

Cátedra Pérez-Llorca/IE 

La Cátedra Pérez-Llorca/IE de Derecho Mercantil es una iniciativa de colaboración de máximo nivel entre una firma legal y una universidad. Esta Cátedra nace en 2010 fruto del compromiso de Pérez-Llorca y del IE por la investigación aplicada y la divulgación en el área del Derecho Mercantil con una perspectiva orientada al ejercicio profesional de la abogacía en el ámbito internacional.   

El objetivo de la Cátedra es aunar los conocimientos, experiencia y potencial de un despacho de abogados y una universidad, y divulgar esta investigación a empresas y escuelas de derecho mediante el trabajo y las actividades conjuntas organizadas por el IE Law School y Pérez-Llorca.

Revista Jurídica de Pérez-Llorca 

La Revista Jurídica de Pérez-Llorca nace en 2019 con el objetivo de fomentar el debate jurídico y contribuir a la mejora de la aplicación de las normas y de las instituciones jurídicas. Esta publicación, elaborada y redactada por los profesionales de Pérez-Llorca, está compuesta por estudios jurídicos, colaboraciones de alcance práctico y una sección denominada “Artículo 20” en la cual se publican tribunas de figuras públicas de renombre abiertas a diferentes enfoques.

La Revista persigue impulsar el desarrollo del pensamiento jurídico, colaborar en la generación de nuevos criterios de interpretación de la norma y promover la defensa de la seguridad jurídica. Fue presentada el 18 de septiembre de 2019 con la asistencia de numerosas personalidades del mundo legal, político, empresarial y cultural.

Áreas de Práctica 

Pérez-Llorca desarrolla su actividad profesional en las siguientes áreas de práctica:

 Arbitraje 
 Bancario y Financiero   
 Competencia 
 Derecho Administrativo  
 Derecho Societario y gobierno corporativo
 Energía
 Fiscal  
 Fusiones y Adquisiciones  
 Infraestructuras
 Inmobiliario  
 Laboral  
 Litigación 
 Medio Ambiente 
 Mercado de Valores  
 Penal Económico e Investigaciones
Privacidad, innovación y negocios digitales
 Private Equity
 Reestructuraciones y Concursal
Servicios Financieros
Urbanismo

El despacho también presta sus servicios a través de un desk orientado al área geográfica de Latinoamérica: Latam Desk

Oficinas 

Pérez-Llorca tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York.

Referencias

Enlaces externos

Firmas de abogados de España
Empresas con sede en Madrid